Pessoas

 Moroleão (general) — general bizantino do 
 Moroleão (almirante) — almirante bizantino do 

 Localidades 

 Moroleón — município do Méximo